Battenans ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Doubs:

Battenans-les-Mines
Battenans-Varin